Az 1932-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 6. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Cracovia nyerte az ezüstérmes Pogoń Lwów, és a bronzérmes Warta Poznań előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások 

 rsssf.com

1932
Lengyel 1